Belgium
 Termes, résztelepülés Virton járásban
 Franciaország
 Termes (Ardennes), község Ardennes megyében
 Termes (Aude), község Aude megyében
 Termes (Lozère), község Lozère megyében
 Termes-d'Armagnac, község Gers megyében

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok